Ю́рий Анато́льевич Мешко́в (17 июня 1939, Одинцово, Московская область — 27 мая 2011, Тюмень) — советский и российский филолог и , , педагог. Специалист в области русской литературы XX века (в частности, творчества Н. Н. Асеева), литературы Урала и Сибири.

Биография 
Окончил Орский педагогический институт (1963) и аспирантуру Московского государственного педагогического института (1967; кандидатская диссертация «Эволюция поэмы и типологические её разновидности в русской литературе 1950-х — 1960-х годов»). Доктор филологических наук (1989; докторская диссертация «Н. Н. Асеев: творческая индивидуальность и идейно-художественное развитие» на основе монографии).

Работал в Кокчетавском педагогическом институте старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы. С 1974 года доцент Уральского государственного университета; в 1977—1983 годах — декан филологического факультета; с 1990 года — профессор кафедры русской литературы XX века. С 1995 по 2011 год — заведующий кафедрой русской литературы Института гуманитарных наук Тюменского государственного университета (приглашённый профессор).

С 1999 года — директор НИИ региональных энциклопедий, член научно-методического совета и руководитель работ по составлению «Большой Тюменской энциклопедии», энциклопедий «Югория» и «Ямал», главный редактор «Ишимской энциклопедии», редактор и составитель тюменской областной антологии «Тюменской строкой» (2008).

Как литературный критик сотрудничал с 1960-х годов с журналами «Сибирские огни», «Урал», «Нева», «Молодая гвардия», еженедельником «Литературная Россия».

Член Союза писателей России (с 1992). С 2004 года — заместитель председателя правления Тюменского регионального отделения Союза писателей России.

Почётные звания 
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Примечания

Литература

Список произведений 
 
  — первая в российском литературоведении книга о Солженицыне

Ссылки 
 Мешков, Юрий Анатольевич  в Электронной библиотеке тюменского писателя
 Некролог 

Выпускники вузов России
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Тюменского государственного университета
Члены Союза писателей России
Преподаватели вузов Казахстана